Октя́брьский — микрорайон города Скопина Рязанской области. Население — 3145 человек.

История 
Населённый пункт образован в конце 1920-х годов, первоначально носил название Октябрьское Поле.

Возникновение поселка и названия связано с открытием новых шахт Подмосковного угольного бассейна № 39, 40, 41, 42 в 1927 году. С закладкой новых шахт появилась необходимость постройки домов для размещения людей, прибывавших из Москвы, Тулы, Рязани и других городов. Группа шахтеров шахты № 39, спускаясь в забой в честь десятилетия Октябрьской революции, назвала образовавшийся поселок Октябрьским.

В 1934 году получил статус посёлка городского типа.

7 октября 2004 года включён в состав муниципального образования город Скопин и становится микрорайоном последнего.

Экономика 
 Скопинский силикатный завод
 ул. Заводская;
 Завод электронасосов
 ул. Советская.

Образование 

 Школа
 ул. Школьная;
 Детский сад "Колокольчик"
 ул. Школьная.

Здравоохранение 
 Поликлиника
 ул. Школьная;
 Аптека
 ул. Заводская.

Культура 
 Дом культуры
 ул. Ленина.

Спорт 
На территории населённого пункта имеются хоккейная и футбольная коробки, детская площадка.

Транспорт 
Осуществляется регулярное движение маршрутных такси (№134) до автовокзала г.Скопина.

Факты 

 Первый звуковой фильм в Рязанской области показали в поселке Октябрьский Скопинского района, и назывался он «Путевка в жизнь»;
 На территории населённого пункта находится исправительная колония № 3 строгого режима для бывших сотрудников правоохранительных органов УФСИН России по Рязанской области;
 Несколькими километрами севернее населённого пункта находится кладбище спецгоспиталя НКВД № 4791, функционировавшего до 1947 года. В 1991 году на нём было обнаружено место захоронения командующего Люблинским округом Армии крайовой, генерала Казимежа Тумидайского (эксгумирован в 1991 году, перезахоронен на воинском кладбище в Люблине);
 В простонародье жителей микрорайона Октябрьский раньше иногда называли «кочубарами» («кочебарами»). Этимология данного слова, возможно, относится к дохристианским временам..

Примечания 

Населённые пункты по алфавиту
Бывшие посёлки городского типа Рязанской области
Микрорайоны Скопина
Населённые пункты, вошедшие в состав Скопина